Commiphora gileadensis, mekkai vagy arab balzsamfa, feltételezhetően a bibliai balzsam is ebből eredt
 Commiphora myrrha, szomáliai balzsamfa